Џејмс Бернштајн (6. мај 1946) је свештеник рођен у породици јеврејских традиционалиста. Одрастао је у Њујорку и 1960. био победник светског омладинског првенства у шаху. У својој шеснаестој години, читајући Нови завет, постао је протестант. Од 1967. до 1970. године живео је у Јерусалиму. Године 1970. завршио је њујоршки Квинс колеџ. Преселио се у приобаље Сан Франциска, где је Мојшеу Розену помогао да оснује покрет „Јевреји за Исуса“ и постао је активан у „Исусовом покрету“ седамдесетих. Године 1981. постао је православни Хришћанин. Вративши се у Њујорк са својом супругом Бони (са којом има четворо деце), похађао је Институт Светог Владимира и докторирао теологију. 10. јула 1988. рукоположен је за свештеника Антиохијске патријаршије. Служи у храму Светог Петра и Павла поред Сијетла, Вашингтон.

Референце 

Рођени 1946.
Свештеници
Доктори теологије